

Codici 
 J8 – codice vettore IATA di Berjaya Air

Matematica 
 J8 – piramide quadrata elongata, uno dei solidi di Johnson